Kotangens je jedna od trigonometrijskih funkcija. Izvedena je od sinusa i kosinusa. Na trigonometrijskoj kružnici, po svojoj osnovnoj definiciji, kotanges predstavlja omjer kosinusa i sinusa nekog kuta, a to možemo promatrati kao nagib (polu)pravca koji zatvara taj kut s pravcem . Rotacijom koordinatnog sustava ili zamjenom koordinata, uz napomenu da je os kotangesa udaljena za 1 od apscise pa tako vrijednost ove funkcije možemo prikazati i geometrijski, postaje očito da je udaljenost sjecišta tog pravca ili produžetka pravca s osi kotangesa ako je  i pravca  predočuje koliki je nagib, odnosno kotanges tog kuta. Formula mu je:

Trigonometrijske funkcije

en:Trigonometric functions#Reciprocal functions
no:Trigonometriske funksjoner#Resiproke funksjoner